Leuze kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Leuze-en-Hainaut, kommun, Vallonien, Province du Hainaut,

Frankrike 

 Leuze, Aisne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,